Het ATP-toernooi van Doha 1995 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 1995) werd gespeeld van 2 tot en met 8 januari 1995. Er werd gespeeld op outdoor hardcourt banen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Doha
Doha